Костел святого Станіслава — римсько-католицька церква в селі Іванівці Тернопільської области України.

Відомості 
 1893 — закладено фундамент святині, будівництво якої тривало за кошти парафіян, Фонду Будівництва Каплиць та місцевої власниці Флорентини з Дзєдушицьких Ценської.
 1896 — храм освячено.
 1925 — засновано самостійну парафію.

У радянський період храм функціонував як зерносховище. З настанням незалежности України храм передано православній громаді.

Настоятелі 
 о. Станіслав Кавецький,
 о. Яна Шуля,
 о. Францішек Наперач.

Джерела 
 Іванівка. Колишній костел св. Станіслава єп. мч.  // Костели і каплиці України.

засновані в Україні 1896
Культові споруди, побудовані 1896